Свяще́нна Ри́мська це́рква, Ри́мська це́рква, це́рква Ри́му і це́рква в Ри́мі — це християнська церква, яку очолює Папа Римський. Є одним з первісних Апостольських Бачень християнства, Пентархією поряд з Константинополем, Александрією, Антіохією та Єрусалимом. Може означати:

 Святий Престол
 Латинська церква

В історичному контексті Римська церква може також посилатися на:

 Католицька церква
 державна церква Римської імперії
 церква Священної Римської імперії

Див. також 

 Церква Константинополя

 Церква Александрії

 Церква Антіохії
 Церква Єрусалима

Церкви